Questa è la prima edizione del torneo Quad singolare a Wimbledon.

Dylan Alcott ha conquistato il titolo battendo in finale Andy Lapthorne con il punteggio di 6–0, 6–2.

Teste di serie 

  Dylan Alcott (campione)

  David Wagner (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019